Sakae kan syfta på:

 Sakae, Chiba, kommun i Chiba prefektur, Japan
 Sakae, Nagano, kommun i Nagano prefektur, Japan
 Sakae, Nagoya, område i centrala Nagoya, Japan
 Sakae-ku, stadsdel i Yokohama, Japan
 Nakajima Sakae, japansk flygmotor som användes strax innan och under andra världskriget